Aleš Remar (né en 1983), joueur slovène de hockey sur glace.
 James Remar (né en 1953), acteur américain